Peribolaster är ett släkte av sjöstjärnor. Peribolaster ingår i familjen Korethrasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Peribolaster